О «беременном мужчине» см. Бити, Томас

Нед То́мас Би́тти (; 6 июля 1937, Луисвилл — 13 июня 2021) — американский актёр театра и кино.

Биография 
Нед Битти родился 6 июля 1937 года в семье Маргарет Фортни Битти и Чарльза Уильяма Битти, рос с сестрой Мэри Маргарет. В детстве зарабатывал деньги, выступая с вокальным квартетом в церквях и парикмахерских. Дебют на театральной сцене состоялся в девятнадцать лет. Он посещал колледж при Трансильванском университете, но высшее образование не получил. В середине 1960-х стал актёром в театре Луисвиля, затем работал в театрах Вашингтона и Хьюстона.

Первый художественный фильм с участием Битти вышел в 1972 году — это был триллер «Избавление», где Битти сыграл вместе с Джоном Войтом и Бёртом Рейнольдсом. Наиболее заметные работы Битти в кино: «Нэшвилл», «Телесеть», «Супермен», «Большой кайф», «Руди». В первых трёх сезонах сериала «Убойный отдел» сыграл детектива Стэнли Боландера, самого опытного и пожилого сотрудника отдела. В 2001 году он вернулся на театральную сцену, продолжая сниматься в кино.

Битти был четырежды женат, от разных браков у него восемь детей (шесть сыновей и две дочери).

Нед Битти умер 13 июня 2021 года.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии «Драма Деск»
Выпускники Трансильванского университета